Příjmení Haynes nese více různých osobností:

 Colton Haynes (* 1988) – americký herec a model
 Johnny Haynes (1934–2005) – anglický fotbalista
 Roy Haynes (* 1925) – americký jazzový bubeník a leader několika jazzových ansámblů
 Thomas Haynes Bayly (1797–1839) – anglický básník, autor písní a romanopisec
 Todd Haynes (* 1961) – americký režisér
 Warren Haynes (* 1960) – americký zpěvák a kytarista